La durée de vie est une expression employée pour désigner :

 en démographie, l'espérance de vie humaine (ou animale) ou la longévité ;
 en botanique, la durée de vie des plantes ;
 en physique, la durée de vie moyenne des éléments d'un ensemble ;
 en jeu vidéo ou autres (jeu de rôle, jeu de société...), la durée de vie représente le temps que met un joueur à épuiser l'intérêt d'un jeu. Elle est très variable suivant le genre de jeu vidéo ; les jeux vidéo de sport par exemple ont théoriquement une durée de vie infinie ;
 en technique ou dans le bâtiment... ; la période durant laquelle un objet ou équipement (ou certains composants de cet équipement) atteignent ou dépassent les limites d'exigences de fonction ou performance (Voir aussi le MTBF).
 dans le secteur agroalimentaire, la durée de conservation avant vente, la date de durabilité minimale et la date limite de consommation peuvent être assimilées à des durées de vie du produit.